64-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 72 километра состоялась 19 сентября 1998 года. Победу одержал французский велогонщик Франциск Тессье.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1998 на FirstCycling
 
 
  

1998 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1998 году
Сентябрь 1998 года